Деловые люди:

 «Деловые люди» — сборник рассказов О. Генри (1910 год).
 «Деловые люди» — кинокомедия Л. Гайдая по мотивам новелл О. Генри.